Домен може бити:

 Домен, појам у математици,
 Интернет домен,
 Домен, појам у биологији, највиша категорија класификације живих бића,
 Домен, насељено место у Француској.